

Жарнув — гміна в Опочинському повіті Лодзинського воєводства
 Жарнув — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Жарнув — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства